Сен-Мало — назва деяких географічних об'єктів, названих на честь Святого Мало.
 Сен-Мало — місто в Бретані.
 Сен-Мало — округ у Франції.
 Сен-Мало — затока в протоці Ла-Манш.
 Сен-Мало — муніципалітет в Квебеку.